Vulnerable (album Trickyja)
 Vulnerable (album Marvina Gayea)
 Vulnerable (album The Useda)
 Vulnerable (pjesma)